Nauert ist der Familienname folgender Personen:

Gottfried Eusebius Nauert († nach 1764), deutscher Harfenist, Oboist und Komponist
Heather Nauert (* 1970), US-amerikanische Journalistin und Diplomatin
Peter Nauert (1939–2018), deutscher Fußballtorwart im DDR-Fußball